Expresso da Informação — jornal brasileiro
 Expresso (Portugal) — jornal semanal português
 Expresso Livre — software livre de groupware
 Expresso São Carlos Esporte Clube — clube de futebol já desaparecido da cidade São Carlos, Brasil
 Café expresso — bebida de café feita sob pressão
 Expresso (banda) — banda brasileira de rock rural

Desambiguações de jornais